Allhofen ist der Ortsname von

 Allhofen (Kirchdorf), Ortsteil der Gemeinde Kirchdorf, Landkreis Kelheim, Bayern
 Allhofen (Wackersberg), Ortsteil der Gemeinde Wackersberg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern